

Famiglie 
 Pallavicini o Pallavicino, antica famiglia dell'Italia settentrionale

Persone 
 Pallavicino – cognome italiano
 Agostino Pallavicini – doge della Repubblica di Genova
 Alerame Maria Pallavicini – doge della Repubblica di Genova
 Antonio Pallavicini Gentili – cardinale italiano
Cipriano Pallavicini – arcivescovo cattolico italiano
 Clelia Durazzo Pallavicini – botanica italiana
 Emilio Pallavicini – generale e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Fabio Pallavicini – politico italiano
 Francesco Rospigliosi Pallavicini – politico italiano
 Francesco Pallavicini – politico italiano, sindaco di Roma
 Gerolamo Pallavicini – vescovo cattolico italiano
 Giancarlo Pallavicini – luogotenente generale del Sovrano Militare Ordine di Malta
 Giancarlo Pallavicini – economista, accademico, scrittore e giornalista italiano e accademico delle scienze della Russia
 Giovanni Battista Pallavicini – cardinale italiano
 Giovanni Luca Pallavicini – nobile genovese, militare e diplomatico al servizio degli Asburgo come Governatore di Milano
 Giuseppe Pallavicini Caffarelli – scrittore e traduttore italiano
 Giuseppe Pallavicini – calciatore italiano
 Ignazio Alessandro Pallavicini – politico e nobile italiano
 Johann von Pallavicini, detto anche Giovanni Pallavicini – diplomatico austriaco
 Lazzaro Opizio Pallavicini – cardinale italiano
 Piersandro Pallavicini – scrittore italiano
 Opizio Pallavicini – cardinale italiano
 Vincenzo Pallavicini – compositore italiano
 Vito Pallavicini – paroliere italiano

Pagine correlate 

 Pallavicino (disambigua)
 Palazzo Pallavicini
 Villa Pallavicini